Deccan; taal in India
Hoogland van Dekan (of Deccan); hoogland in India
Deccan Mujahideen; islamitische terroristische groepering
Deccan Traps; vulkanische vlakte die het tegenwoordige Hoogland van Dekan heeft vormgegeven.
Simplifly Deccan, Indiase luchtvaartmaatschappij